Nikita Danilovitj Nesterov, ryska: Никита Данилович Нестеров, född 28 mars 1993, är en rysk professionell ishockeyback som spelar för HK CSKA Moskva i KHL.

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Montreal Canadiens och Tampa Bay Lightning och på lägre nivåer för Traktor Tjeljabinsk i KHL, Syracuse Crunch i AHL och Belyje Medvedi i MCL.

Nesterov draftades i femte rundan i 2011 års draft av Tampa Bay Lightning som 148:e spelare totalt.

Han var med och tog OS-guld 2018.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Nikita Nesterov NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Nikita Nesterov hockey statistics and profile at hockeydb.com
Nikita Nesterov – Player profile at The Hockey News

Ryska ishockeyspelare
Ryska olympiska guldmedaljörer
Ryska olympiska silvermedaljörer
Olympiska guldmedaljörer 2018
Olympiska silvermedaljörer 2022
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Tampa Bay Lightning
Spelare i Syracuse Crunch
Spelare i Traktor Tjeljabinsk
Ryska idrottare under 2000-talet
Personer från Tjeljabinsk
Födda 1993
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2011
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2018
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2018 från Ryssland
Spelare i HK CSKA Moskva
Spelare valda av Tampa Bay Lightning i NHL Entry Draft
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Ryssland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022